Cukormúzeum, Berlin
 Cukormúzeum, Szerencs
 Cukormúzeum, Tulln an der Donau